

Personnalités 
Adèle de Ponthieu peut désigner :
 Adèle de Ponthieu ou Adèle de France (1160-1221), la fille du roi Louis VII de France ;
 Adèle de Ponthieu, une noble française, fille de Jean  de Ponthieu.

Œuvres 

 Adèle de Ponthieu, une tragédie de Razins de Saint-Marc (1772) ;
 Adèle de Ponthieu, un ballet de Jean-Georges Noverre (1773) ;
 Adèle de Ponthieu, un opéra de Piccinni (1781).

Ponthieu
Homonymie dynastique